Saint-Rambert je součást názvu více míst:

 Saint-Rambert-d'Albon – francouzská obec v departementu Drôme
 Saint-Rambert-en-Bugey – francouzská obec v departementu Ain
 Saint-Just-Saint-Rambert – francouzská obec v departementu Loire